Dombai András (1931–2015) labdarúgó, csatár (Honvéd, Tatabánya)
 Dombai András (1953) labdarúgó, kapus (Tatabánya, FTC)
 Dombai András (1979) labdarúgó, kapus (Tatabánya)